Лос Кабритос има више значења:

 Лос Кабритос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кабритос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику